Ammeldingen an der Our – comune del circondario Eifelkreis Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)
 Ammeldingen bei Neuerburg – comune del circondario rurale Eifelkreis Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)